Kōmyō-ji (光明寺) ist der Name einer Reihe von Tempeln in Japan.

Hier eine Auswahl:
 Kōmyō-ji (Kitakata) Präfektur Fukushima
 Kōmyō-ji (Kuki) Präfektur Saitama
 Kōmyō-ji (Kizarazu) Präfektur Chiba
 Kōmyō-ji (Hiratsuka) Präfektur Kanagawa
 Kōmyō-ji (Kamakura) Präfektur Kanagawa
 Kōmyō-ji (Ayabe) Präfektur Kyōto
 Kōmyō-ji (Nagaoka) Präfektur Kyōto
 Kōmyō-ji (Yokkaichi) Präfektur Mie
 Kōmyō-ji (Ise) Präfektur Mie
 Kōmyō-ji (Kumano) Präfektur Mie
 Kōmyō-ji(Minō) Präfektur Osaka
 Kōmyō-ji (Kōbe Kita) Präfektur Hyōgo
 Kōmyō-ji (Kōbe Suma) Präfektur Hyōgo
 Kōmyō-ji (Kōbe Nishi) Präfektur Hyōgo
 Kōmyō-ji (Kobe Hyōgo) Präfektur Hyōgo
 Kōmyō-ji (Katō) Präfektur Hyōgo
 Kōmyō-ji (Onomichi Innoshima) Präfektur Hiroshima
 Kōmyō-ji (Onomichi Setoda) Präfektur Hiroshima
 Kōmyō-ji (Onomichi Mukaishima) Präfektur Hiroshima
 Kōmyō-ji (Onomichi Higashitsuchidō) Präfektur Hiroshima
 Kōmyō-ji (Dazaifu) Präfektur Fukuoka
 Kōmyō-ji (Hirado) Präfektur Nagasaki